Кожевский — поселок в Перелюбском районе Саратовской области в составе  Тепловского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 46 километров по прямой на северо-запад от районного центра села Перелюб.

История
Основан в 1900 г, назван по фамилии первопоселенца.

Население 

Постоянное население составляло 168 человека в 2002 году (русские 73%) ,  92 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Перелюбского района
